

Patronyme
 Jonathan Groth (1992-}, pongiste danois.
 Klaus Groth, (1819-1899, fut un poète allemand du .
 Paul Heinrich von Groth, (1843—1927), fut un minéralogiste allemand.
 Sylvester Groth, (1958- ), est un acteur allemand.

Homonymie
Homonymie de patronyme